Stadtfriedhof steht für folgende Friedhöfe:

in Deutschland:
 Stadtfriedhof Berenbostel
 Stadtfriedhof (Braunschweig)
 Stadtfriedhof (Göttingen)
 Stadtfriedhof (Hildburghausen)
 Stadtfriedhof Engesohde, Hannover
 Stadtfriedhof Oranienburg
 Stadtfriedhof Stöcken, Hannover 
 Stadtfriedhof Ricklingen, Hannover 
 Stadtfriedhof Seelhorst, Hannover 
 Stadtfriedhof Tübingen

in Österreich:
 Stadtfriedhof Linz/St. Martin
 Evangelischer Stadtfriedhof St. Peter, Graz
 Katholischer Stadtfriedhof St. Peter, Graz
 Oberer Stadtfriedhof, Klosterneuburg

in Ungarn:
 Neuer Stadtfriedhof Budapest, siehe Új köztemető

Siehe auch:
 Städtischer Friedhof